Infinite F (кор.: 인피니트F; стилизован как INFINITE F)-второй суб-юнит южнокорейской мужской группы Infinite, сформированная под руководством Woollim Entertainment в 2014.  Подразделение состоит из участников Infinite: Сонёль, L, Сонджон. Суб-юнит осуществил свой японский и корейский дебют с сингл альбомом под названием Koi no Sign и Azure.

История

2011: Предебют и первое выступление 
Infinite F впервые выступили как неофициальное подразделение на 1-ом Inspirit Inauguration 17 августа. Трио сделало кавер-версию «Bangkok City» от Orange Caramel, который был хорошо принят фанатами.

2014: Дебют 
Infinite F были официально анонсированы на концерте One Great Step Returns, который состоялся 28 февраля и 1 марта. Они также впервые исполнили песню Heartthrob. В конечном итоге песня стала основным OST для драмы KBS Привет! Школа: Пора любить, с участием члена группы Сонёль и Ухёна из Infinite.

Группа выпустила свой первый официальный релиз на втором корейском студийном альбоме Infinite, «Season 2». Песня «Going Crazy» была написана Конаном из инди-корейской рок-группы Rocoberry.

14 октября Woollim Entertainment официально объявило, что Infinite F осуществит дебют в Японии с Koi no Sign 19 ноября. Акико Хигасимура, создатель Princess Jellyfish, предоставила иллюстрации к обложке альбома. Koi no Sign дебютировало на недельном чарте Oricon на # 6, было продано свыше 31 287 копий.

В рамках японских промоакций в Харадзюку с 17 по 30 ноября был открыт магазин по продаже различных предметов одежды Infinite F. Кроме того, подгруппа сделала тур из пяти шоу, выступив в Осаке, Нагое и Токио.

5 ноября была показана обложка альбома для Azure, за которой последовало объявление о том, что Infinite F дебютирует в Корее на следующей неделе. 2 декабря был выпущен Azure и его музыкальное видео для Heartthrob. Подгруппа сделала свой официальный дебют музыкального шоу на Music Bank 5 декабря. 12 декабря Infinite F стала первой подгруппой Infinite или соло, которая была номинирована на первое место на музыкальном шоу.

Дискография

Сингл альбомы

Синглы

Другие песни чартов

Ссылки 
 http://www.allkpop.com/article/2014/12/performances-from-december-12th-music-bank

Бой-бэнды Республики Корея
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2014 году